Kisseljowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Kisseljowka (Belgorod, Krasnoje), in der Oblast Belgorod, Rajon Krasnoje
 Kisseljowka (Belgorod, Nowy Oskol), in der Oblast Belgorod, Rajon Nowy Oskol
 Kisseljowka (Brjansk, Mglin), in der Oblast Brjansk, Rajon Mglin
 Kisseljowka (Brjansk, Wygonitschi), in der Oblast Brjansk, Rajon Wygonitschi
 Kisseljowka (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Kisseljowka (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Karschau, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen)
 Kisseljowka (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Kisseljowka (Moskau), in der Oblast Moskau
 Kisseljowka (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Kisseljowka (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Kisseljowka (Pensa), in der Oblast Pensa
 Kisseljowka (Pskow), in der Oblast Pskow
 Kisseljowka (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Kisseljowka (Rostow), in der Oblast Rostow
 Kisseljowka (Saratow, Atkarsk), in der Oblast Saratow, Rajon Atkarsk
 Kisseljowka (Saratow, Jekaterinowka), in der Oblast Saratow, Rajon Jekaterinowka
 Kisseljowka (Smolensk, Potschinok), in der Oblast Smolensk, Rajon Potschinok
 Kisseljowka (Smolensk), in der Oblast Smolensk, Rajon Smolensk
 Kisseljowka (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Kisseljowka (Tambow), in der Oblast Tambow
 Kisseljowka (Tatarstan, Alexandrowskaja Sloboda), in der Republik Tatarstan, Rajon Sainsk, Landgemeinde Alexandrowskaja Sloboda
 Kisseljowka (Tatarstan, Kadyrowo), in der Republik Tatarstan, Rajon Sainsk, Landgemeinde Kadyrowo
 Kisseljowka (Tula, Beljow), in der Oblast Tula, Rajon Beljow
 Kisseljowka (Tula, Wenjow), in der Oblast Tula, Rajon Wenjow
 Kisseljowka (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk